Jollasse ist der Familienname folgender Personen:

 Erwin Jollasse (1892–1987), deutscher Generalleutnant
 Jean David Jollasse (1810–1876), deutscher Architekt
 Otto Jollasse (1854–1921), deutscher Mediziner, Chef im AAK Hamburg
 Wilhelm Jollasse (1856–1921), deutscher Architekt